Ez a szócikk tartalmazza a 2018-as Hungarian Ladies Open egyéni mérkőzéseit.

A címvédő Babos Tímea volt, aki ebben az évben harmadik kiemeltként indult, azonban a második körben 4–6, 6–4, 3–6 arányban kikapott a német Mona Bartheltől.

A magyar játékosok közül a főtáblán rajta kívül Stollár Fanny és Udvardy Panna kapott szabadkártyával játéklehetőséget, de az első körnél nem jutottak tovább. Stollár Fanny a 2016-os WTA Finals-győztes, első kiemelt szlovák Dominika Cibulkovától, míg Udvardy Panna a nyolcadik kiemelt horvát Donna Vekićtől szenvedett egyaránt 6–3, 6–3 arányú vereséget. A kvalifikációs versenyen Gálfi Dalma és Bondár Anna indult, de mindketten a selejtező első körében vereséget szenvedtek.

A győzelmet a belga Alison Van Uytvanck szerezte meg, miután a döntőben 6–3, 3–6, 7–5 arányban legyőzte az első kiemelt szlovák Dominika Cibulkovát.

Az indulók

A főtábla

Szabadkártyások
A versenyen szabadkártyával a főtábláról indulhatott
Antonia Lottner  149
Stollár Fanny  210
Udvardy Panna  366

A selejtezőből feljutott versenyzők
A selejtezőcsoportok győztesei, összesen hat versenyző került fel a főtáblára.

A selejtező

A selejtezőn indulók
Kiemeltek
Denisa Allertová  89 (első kör)
Jana Čepelová  114 (feljutott)
Viktória Kužmová  121 (második kör)
Naomi Broady  126 (első kör)
Vera Lapko  127 (második kör)
Anna Karolína Schmiedlová  129 (első kör)
Han Hszin-jün  130 (első kör)Arina Rodionova  131 (feljutott)
Viktorija Tomova  138 (első kör)
Magdalena Fręch  143 (feljutott)
Anna Kalinszkaja  149 (első kör)
Patty Schnyder  151 (második kör)

További indulók
Anna Blinkova  126Ysaline Bonaventure  154 (feljutott)
Roberta Vinci  156 (feljutott)Georgina García Pérez  158 (feljutott)
Çağla Büyükakçay  162
Tamara Korpatsch  163
Jasmine Paolini  164
Lesley Kerkhove  166

Szabadkártyával a selejtezőben indulhattak
Gálfi Dalma  268
Kaja Juvan  488
Bondár Anna  519
Sofya Lansere  686

A selejtező eredményei

Első csoport

Második csoport

Harmadik csoport

Negyedik csoport

Ötödik csoport

Hatodik csoport

A főtábla eredményei

A kiemeltek

Jelölések

A döntő

Felső ág

Alsó ág

Jegyzetek

Források 
 Hivatalos weboldal
  A selejtező sorsolási táblája
 A főtábla sorsolási táblája

HNE